Szövetségi Gyűlés (Ausztria)
Szövetségi Gyűlés (Csehszlovákia)
Szövetségi Gyűlés (Németország)
Szövetségi Gyűlés (Oroszország)
Szövetségi Gyűlés (Svájc)